Az 1999-es férfi vízilabda-Európa-bajnokságot 1999. szeptember 2. és szeptember 11. között rendezték meg Olaszországban, Firenze városában. A tornát a címvédő magyar férfi vízilabda-válogatott nyerte.

Lebonyolítás 
A tornán 12 csapat (az 1997-es Európa-bajnokság első három helyezettje valamint a rendező Olaszország és a négy selejtező csoport első két helyezettje) vett részt. 2 darab 6 csapatos csoportban körmérkőzések után dőlt el a csoportbeli helyezés. A csoportokból az első 4 helyezett jutott tovább a negyeddöntőbe, ahonnan egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna. A torna győztese kvalifikálta magát a 2000-es olimpiai játékokra.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Egyenes kieséses szakasz

Negyeddöntők

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Érmesek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1999-es női vízilabda-Európa-bajnokság

F1999
Európa-bajnokság F